Kup Alpa (tal.Coppa delle Alpi) je nogometni turnir, prvi puta organiziran za potrebe talijanske nogometne reprezentacije 1960., ali je natjecanje kasnije prešlo u međunarodni klupski turnir. Natjecanje se održavalo od 1960. do 1987. godine.

Godine 
 1960-61: natjecanje između talijanskih momčadi. 
 1962-66: natjecanje između talijanskih i švicarskih momčadi. 
 1967-68: natjecanje između njemačkih, talijanskih i švicarskih momčadi. 
 1969-71: natjecanje između talijanskih i švicarskih momčadi. 
 1972-87: natjecanje između francuskih i švicarskih momčadi.

Finala

Kup Alpa (1960. – 1987.) 

 Nogomet u Italiji
 Nogomet u Švicarskoj
 Nogomet u Njemačkoj
 Nogomet u Francuskoj
Europska regionalna klupska nogometna natjecanja
Nogometni kupovi